Sender Limeux steht für:
 einen in den 1960er Jahren in Betrieb genommenen Sendemast bei Limeux, siehe Sender Limeux 1
 einen 2016 in Betrieb genommenen Sendemast bei Limeux, siehe Sender Limeux 2